Покровський (Красноармійський, Грішинкий) автобус — міський автобус Покровська. Зараз у місті є близько 11 маршрутів, які обслуговуються малогабаритними маршрутками. Малогабаритні автобуси сполучають центр міста (переважно автостанцію «Залізничний вокзал» або автостанцію «Колгоспний ринок») з віддаленими районами міста, а також автовокзал «Покровськ».

Маршрути
Маршрут 2 – курсує 1 автобус:

вул. Центральна (р-н маг. «Теремок») – 6:30, 16:30;

Колгоспний ринок – 7:30, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30;

вул. Дачна – 7:00, 8:00, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00.

 

Маршрут 3 – курсує 1 автобус:

Залізничний вокзал – 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00;

магазин «Люкс» – 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30.

 

Маршрут 5 – курсує 1 автобус:

Колгоспний ринок – 7:00, 9:00, 11:00, 13:00;

Залізничний вокзал – 15:00, 17:00;

Автобаза УкрБуд – 7:25, 9:25, 11:25, 13:25, 15:25, 17:25.

 

Маршрут 10 – курсують 2 автобуси:

Зеленівка – 6:25, 7:18, 8:18, 10:09, 11:10, 12:10, 13:00; 14.45;

м-н Лазурний – 6:32, 7:00, 7:26, 7:45, 8:26, 8:45, 9:40, 10:17, 10:40, 11:18, 11:40, 12:18, 12:40, 13:08, 13:40, 14:50;

Залізничний вокзал – 6:54, 7:25, 7:54, 8:25, 9:15, 9:42, 10:15, 10:38, 11:15, 11:42, 12:15, 12:38, 13:15, 14:20, 15:10.

 

Маршрут 11 – курсує 1 автобус:

Колгоспний ринок – 7:50, 9:35, 12:35, 15:10.

Центр – 6:30, 8:00, 9:45, 12:45, 15:20

с. Щербака – 7:05, 8:25, 10:05, 13:15, 15:45.

 

Маршрут 24 – курсує 1 автобус:

с. Гришине – 7:20, 8:30,10:30, 12:30, 14:50, 16:50;

Колгоспний ринок – 6:45, 8:00, 10:00, 12:00, 14:20, 16:20.

 

Маршрут 25 – курсує 1 автобус:

Колгоспний ринок – 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00

Центр (вул. Центральна) – 16:00;

м. Родинське – 6:30, 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30.

 

Маршрут 28 – курсує 1 автобус:

м. Покровськ (Колгоспний ринок) – 7:00, 10:30, 12:30;

с. Шевченко – 7:30, 11:00, 13:00.

 

Маршрут 28-А – курсує 1 автобус:

м. Покровськ (Залізничний вокзал) – 6:00, 8:30, 11:30, 14:35, 16:00;

с. Новоолександрівка – 6:50, 12:30;

с. Шевченко – 7:15, 9:00, 13:05, 15:00, 16:20.

 

Маршрут 108 – курсують 6 автобусів (інтервал між рейсами 10 хв.)

Перший рейс: Автопарк – 6:12, Автостанція – 6:30, вул. Центральна – 6:40.

Останній рейс: Автостанції – 16:30, вул. Центральна – 17:00.

 

Маршрут «м. Покровськ – с. Піщане»

Залізничний вокзал – 8:00, 11:25

с. Піщане – 8:30, 12:00.

Джерела та література
https://city.dozor.tech/ua/iv-frankivsk/city

Транспорт Покровська